El Priorato de Goldcliff (en inglés: Goldcliff Priory) fue un monasterio benedictino cerca Goldcliff, Newport, Gales, fundado en 1113 por Robert de Chandos y sujeto a la abadía de Bec, en Normandía.  El convento estaba situado en el lugar que hoy ocupa la granja Hill, al sur de una casa de campo, en una loma prominente de tierra alta al lado del mar. Todavía en la década de 1950 se observó que los contornos de los edificios que eran probablemente parte del convento se podían ver en la hierba o en marcas de corte en ciertas épocas del año. En la década de 1970 el remanente físico restante del convento se encontró en un sótano de una casa rural.

Véase también
Monasterio
Abadía
Priorato

Referencias

Goldcliff
Arquitectura de Gales del siglo XII